Персоналии
 Аль-Араби, Набиль (род. 1935) — министр иностранных дел Египта с 6 марта по 1 июля 2011 года
 Аль-Араби, Шамс-ад-Дин — ливийский политик, дипломат и государственный деятель
 Эль-Араби, Юссеф (род. 1987) — марокканский футболист, нападающий испанского клуба «Гранада» и сборной Марокко.

 Футбольные клубы
 «Аль-Араби» (Доха) — катарский футбольный клуб из Дохи
 «Аль-Араби» (Эль-Кувейт) — футбольный клуб из Кувейта
  — футбольный клуб из Ирбида

 Прочее
 «Аль-Араби» (Доха) — катарский волейбольный клуб из Дохи
  — кувейтская газета

См. также 
 Араби
 Ибн аль-Араби
 Аль-Арабия